ас-Сакафи () — нисба, указывающая на принадлежность к арабскому племени сакифа.

 Урва ибн Масуд (ум. 630) — сподвижник пророка Мухаммеда, вождь племени сакиф в Таифе.
  (ум. 634) — сподвижник пророка Мухаммеда, отец аль-Мухтара.
 аль-Мухтар ас-Сакафи (622—687) — основоположником шиитской секты кайсанитов.
 Аль-Хаджжадж ибн Юсуф ас-Сакафи (661—714) — полководец, омейядский губернатор в Хиджазе (692—694) и в Ираке (694—714).
 Мухаммад ас-Сакафи (695—715) — арабский полководец.
 Мансур ас-Сакафи (род. 1979) — саудовский футболист.